

Onomastica 
 Arduino – nome proprio maschile

Persone 
 Arduino il Glabro – signore di Torino (X secolo)
 Arduino d'Ivrea – re d'Italia dal 1002 al 1014
 Arduino II d'Ivrea – marchese d'Ivrea dal 999 al 1015, figlio di Arduino d'Ivrea
 Arduino longobardo – signore di Melfi (XI secolo)
 Arduino – capostipite della dinastia dei Doria
 Arduino di Valperga – vescovo di Torino
 Anna Maria Arduino (1672-1700) – pittrice italiana
 Camillo Arduino (1886-1988) – ciclista su strada italiano
 Eugenio Arduino (1846-1917) – pittore italiano
 Gino Arduino (1917-1988) – produttore discografico italiano
 Giovanni Arduino (1714-1795) – geologo italiano, fondatore della stratigrafia
 Jean Hardouin (1646-1729) – classicista francese, noto anche come Arduino
 Libera (1929-1945), Vera (1926-1945) e Gaspare Arduino (1901-1945) – famiglia torinese trucidata dalle Brigate Nere
 Pietro Arduino (1728-1805) – agronomo, botanico e naturalista italiano
 Syla Arduino (...–...) – calciatore argentino

Altro 
 Arduino – scheda elettronica per la prototipazione rapida, per scopi hobbistici, didattici e professionali
 Arduino – software di programmazione dell'omonima scheda
 Dorsum Arduino – nome di una catena di creste lunari intitolata al geologo italiano Giovanni Arduino

Pagine correlate 
 Arduini